Серѝна Джамѐка Уѝлямс () е професионална американска тенисистка, родена в Сагъно, Мичиган на 26 септември 1981 г. Стигала е шест пъти до първата позиция в ранглистата на Женската Тенис Асоциация. За първи път тя става №1 на 8 юли 2002 г. и постига същия ранкинг за шести път на 18 февруари 2013 г., превръщайки се в най-възрастната тенисистка в историята на WTA, оглавявала световната ранглиста. Тя е единствената тенисистка, печелила повече от 60 млн. долара от наградни фондове. Нейната сестра Винъс Уилямс също е известна тенисистка.

Действаща шампионка на сингъл от Уимбълдън и Открито първенство на Австралия.

Вече считана за една от най-великите тенисистки на всички времена, нейните 39 титли от Големия шлем я нареждат на трето място във вечния лист: 23 на сингъл, 14 на двойки и 2 на смесени двойки. Тя е последният тенисист, мъж или жена, държал всичките четири титли на сингъл от Големия шлем едновременно и едва петата жена, постигала някога това. Тя става също и първата жена, заедно с по-голямата си сестра Винъс Уилямс, държала всичките четири титли на двойки от Големия шлем едновременно, след като Мартина Хингис направи това през 1998 г. Нейните 23 титли на сингъл от Големия шлем я нареждат втора единствено след Маргарет Смит Корт (24 титли), а в Откритата ера Уилямс заема еднолично първото място. Сред действащите тенисисти, мъже или жени, тя е притежателка на най-много титли от Големия шлем. Тя спечели своите 14 титли на двойки от Големия шлем със сестра си Винъс Уилямс и двойката остава непобедена във финали от Големия шлем. Серина Уилямс е също и петкратна шампионка от Шампионата на WTA.

Уилямс е носителка на четири златни медала от Олимпийски игри, един на сингъл и три на двойки. Тя е единственият тенисист, мъж или жена, печелил поне 6 пъти три от четирите турнира на сингъл от Големия шлем. На 4 август 2012 г. тя става едва втората тенисистка в историята след Щефи Граф, достигала до Кариерен Златен Голям шлем, след като спечели златния медал на Летни олимпийски игри 2012 на Уимбълдън, и се превърна в първия тенисист, мъж или жена, достигал до Кариерен Златен Голям шлем и на сингъл, и на двойки (със сестра си Винъс).

Ранен живот 
Серина Уилямс е родена в Сагъно, Мичиган, в семейството на Ричард Уилямс и Орасин Прайс. Тя е от афроамерикански произход и е най-малката от петте дъщери на Прайс: полу-сестрите ѝ Йетунд (1972 – 2003), Линдреа и Иша Прайс, и сестра ѝ Винъс. Когато била още дете, семейството се мести в Комптън, окръг Лос Анджелис, където Серина започва да играе тенис на петгодишна възраст. Баща ѝ започва да обучава нея и Винъс, като Серина Уилямс е тренирана от двамата си родители.

След това семейството се мести от Комптън в Уест Палм Бийч, Флорида, когато е на девет, за да може да се присъедини към тенис академията на Рик Мачи, който може да окаже допълнителна помощ в треньорството. Мачи веднага забелязал изключителния талант на сестрите. Той не винаги се съгласявал с Ричард, но е уважавал в него това, че „се отнасял с тях като с деца, позволявайки им да бъдат малки момиченца“. Баща им спрял изявите на дъщерите си на юношеските тенис турнири, когато Серина била на 10, защото искал да не прибързват и да се фокусират върху образованието си. Другата причина била на расова основа, тъй като Ричард дочувал от родителите на белите тенисисти да говорят по унизителен начин за сестрите по време на турнирите. В онзи момент Уилямс имала 46 победи и само 3 загуби в юношеските турнири на Американската Тенис Асоциация и била №1 сред тенисистките във Флорида до 10-годишна възраст. През 1995 г., когато Серина е 9 клас, Ричард отписва сестрите от академията на Мачи, и оттогава поема изцяло обучението на дъщерите си. Запитана през 2000 г. дали ако бяха следвали традиционния път, играейки редовно на юношеските турнири, би се оказало от по-голяма полза, Уилямс отговорила: „Всеки прави различни неща. Мисля, че аз и Винъс просто опитахме нещо различно, и то се оказа правилното.“

Стил на игра 
Уилямс е тенисистка, чиято игра е базирана на основната линия. Отличителен елемент в играта ѝ е вземането на инициативата в разиграванията с помощта на солидния си сервис (смятан за най-добрия в женския тенис), мощните си ретури и силните си удари от основната линия и от форхенд, и от бекхенд. Форхендът и бекхендът на Серина се нареждат сред най-мощните удари, познати в женския тенис. Уилямс изпълнява ударите си и от форхенд, и от бекхенд с отворена стойка. Агресивната игра на Серина, изискваща поемането на „висок риск“, е построена отчасти върху сервиса ѝ, който е комбинация от мощ и висока ефективност. Максималната скорост, достигал сервисът ѝ, е 206.5 км./ч., нареждайки се на трето място в класацията за всички времена сред тенисистките (след Сабине Лисицки (210.8 км./ч.) и сестра си Винъс (207.6 км./ч.)). Серина също така притежава солидни волета и мощни удари над глава, които са важна част от играта ѝ на мрежата. Въпреки че Уилямс е позната основно като тенисистка с атакуващ стил на игра, тя също толкова добре играе и в защита.

Успехи 
Има общо 39 титли от Големия шлем, от които 23 на сингъл: 7 на Откритото първенство на Австралия (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017), 3 на Ролан Гарос (2002, 2013 и 2015), 7 на Уимбълдън (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016) и 6 на Открито първенство на САЩ (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 и 2014). От турнирите на двойки печели 14 титли със сестра си Винъс Уилямс: 4 в Австралия, 2 на Ролан Гарос, 6 на Уимбълдън и 2 на US Open. Носителка е и на две титли при смесените двойки през 1998 г. с Макс Мирни на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

Финали

Финали на турнири от Големия шлем

Сингъл: 29 (23 титли, 6 финала)

Двойки: 14 (14 титли)

Смесени двойки: 4 (2 титли, 2 финала)

Шампионат на WTA тур

Сингъл: 7 (5 титли, 2 финала) 

(з) = В зала

Летни олимпийски игри

Сингъл: 1 (1 златен медал)

Двойки: 3 (3 златни медала)

Финали

Сингъл: 92 (72 титли, 20 финала)

Двойки: 24 (23 титли, 1 финал)

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Спортисти на летните олимпийски игри 2008
Спортисти на летните олимпийски игри 2000
Американски олимпийски шампиони
Американски тенисистки
Афроамериканци
Родени в Мичиган